Gasteropelecus är ett släkte av fiskar. Gasteropelecus ingår i familjen Gasteropelecidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Gasteropelecus